Einar Kristjánsson ist der Name folgender Personen:

* Einar Kristjánsson (Sänger) (Einar Kristjánsson frá Hermundarfelli; 1910–1966), isländischer Opernsänger (Tenor) 
 Einar Kristjánsson (Schriftsteller) (1911–1996), isländischer Schriftsteller
 Einar Kristjánsson (Skirennläufer) (1934–1996), isländischer Skirennläufer